En Pologne, Kowalówka peut désigner :

 Kowalówka est un village dans la  voïvodie de Basses-Carpates.
 Kowalówka est un village dans la  voïvodie de Łódź.
 Kowalówka est un village dans la  voïvodie de Mazovie.